

Sigle 
 International Astronomical Union – Unione Astronomica Internazionale
 International Association of Ultrarunners – associazione sportiva che gestisce competizioni di ultrarunning (ad es. ultramaratona)
 International Association of Universities – associazione di università

Astronomia 
 5000 IAU – asteroide della fascia principale

Codici 
 IAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iaura (Papua Nuova Guinea)

Altri progetti